Prack ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Prack (* 1983), österreichischer Politiker (Grüne), Landessprecher der Wiener Grünen
 Wilhelm Prack (1869–1943), deutscher Bildhauer in Frankfurt (Main)
 Rudolf Prack (1905–1981), österreichischer Schauspieler

ein geographischer Name:
 Prack (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Siehe auch:
 Brack (Begriffsklärung)